PTPN4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 926 амінокислот, а молекулярна маса — 105 911.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки